Creixell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Creixell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Creixell (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar